Walk of Shame est le nom en anglais du film Blackout total de Steven Brill.
 Walk of Shame est une chanson de Pink.